Deori kan syfta på följande platser:

Indien 

 Deorī Khās, ort, Madhya Pradesh, Sāgar, 
 Deori (ort), Chhattisgarh, Raipur, 

Robotskapade Indienförgreningar